Alex Buck é um pianista, baterista, compositor e arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
Irmãos de Som
Luz da Lua

Compositores do estado de São Paulo